Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Ізраїлю. 

Зі 111 зазначених у таблиці видів, 1 знаходиться під критичною загрозою, 3 перебуває під загрозою зникнення, 11 є уразливими, 7 перебувають у близькому до уразливого стані.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Ізраїль
 
Списки:Ізраїль